W Belize:
 Corozal – miejscowość w dystrykcie Corozal
W Portoryko:
 Corozal – miasto
 gmina Corozal – gmina

W Kolumbii
 Corozal – miasto